Eros e Thanatos – concetto della psicanalisi freudiana descritto in Al di là del principio di piacere
 Amore e morte – topos letterario
 Amore e morte – poesia di Giacomo Leopardi, del cosiddetto ciclo di Aspasia.
 Amore e morte – episodio del film del 1965 Gli amanti latini diretto da Mario Costa
 Amore e morte (Déjà Vu) – film del 1985 diretto da Anthony B. Richmond